Взрыв мечети Хосейнийе-Шохада в Ширазе произошёл вечером 12 февраля 2008 года, в 21:15 по местному времени (17:45 UTC). В результате происшествия погибли 12 человек, 202 получили ранения. Губернатор провинции Фарс, административным центром которой является город Шираз, заявил, что взрыв произошёл в результате детонации боеприпасов, оставшихся от выставки, посвящённой ирано-иракской войне, проводившейся в культурном центре при мечети.

Взрыв произошёл за несколько дней до намеченного визита в Шираз Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. В момент взрыва в мечети шла проповедь, осуждающая ваххабизм и бахаев.

Ответственность за теракт взяла на себя монархическая организация Тондар — Шахская ассамблея Ирана

10 апреля 2009 года было объявлено о казни троих преступников, ответственных за взрыв.

См. также 
 Шираз

Примечания

Ссылки 
 Видеозапись взрыва

Террористические акты, совершённые в Иране
Террористические акты 2008 года
Февраль 2008 года
События 12 февраля
2008 год в Иране